Монополь — частинка з одним зарядом, позитивним чи негативним, мультиполь найнижчого порядку.  

У фізиці монополь гравітаційного поля — точкова маса, монополь електричного поля — електричний заряд, монополь магнітного поля — магнітний монополь тощо. Поняття монополь також широко використовується в акустиці при аналізі випромінювачів звуку, малих за розміром порівняно з довжиною хвилі  

У хімії це поняття застосовується для опису частини молекули. Границі монополів у молекулі визначаються вузлами молекулярної орбіталі. Поняття використовується при описі дисперсійних взаємодій (зокрема між основами в ДНК).

Виноски  

Хімічна термінологія